

Курська — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Курська — станція Московського метрополітену
 Курська — станція Московського метрополітену

Див. також 
 Касторна-Курська
 Москва-Пасажирська-Курська
 Москва-Товарна-Курська